Eerste divisie (1987/1988) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1987/1988.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
Statystyki na rsssf.com

Eerste divisie
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1987 w Holandii
1988 w Holandii